Лејк има више значења:
 Округ Лејк (Јужна Дакота)
 Округ Лејк (Илиноис)
 Округ Лејк (Индијана)
 Округ Лејк (Калифорнија)
 Округ Лејк (Колорадо)
 Округ Лејк (Минесота)
 Округ Лејк (Мичиген)
 Округ Лејк (Монтана)
 Округ Лејк (Орегон)
 Округ Лејк (Охајо)
 Округ Лејк (Тенеси)
 Округ Лејк (Флорида)
 Лејк (Мисисипи)